Rútil (cognom romà)
 Rutil (peix), Rutilus rutilus
 Rútil, mineral